Линия E — линия метрополитена Буэнос-Айреса. На сегодняшний день насчитывает 18 станций.

Станции

История 
Первый отрезок линии был официально открыт 20 июня 1944 года между станциями Боэдо и Конститусьон. В 1966 году линия меняет своё направление в результате открытия 5 новых станций при участии президента Аргентины Артуро Умберто Ильиа. Линия теперь проходила от станции Боливар до станции Авенида Ла-Плата. Станция Сан-Хосе вьеха из-за изменения маршрута стала таким образом станцией-призраком.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Metrovias 

Линии метрополитена Буэнос-Айреса